

Nom 
Keo est un nom qui peut désigner :
 Keo, une langue parlée sur l'île de Florès ;
 KEO, un projet abandonné de satellite qui devait revenir sur la Terre 50 000 ans après son envoi.

Toponyme 

 Kéo, une localité du Burkina Faso ;
 Keo, ville américaine de l'Arkansas ;

Sigle 
KEO est un sigle qui peut désigner :
  (où KEO signifie Κυπριακή Εταιρία Οίνων ; en français, Société des vins de Chypre), une entreprise européenne de boissons basée sur l'île de Chypre.

Code 
KEO est un code qui peut désigner :
 aéroport d'Odienné, en Côte d’Ivoire, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports